Пре́дки — древние предшественники человека в его роде (прародители) или его соотечественники из прошлых поколений.

У славян и многих других народов существует культ предков, система поверий и обрядов (погребение, поминки, родительская суббота), связанных с умершими родственниками, которых почитают как защитников и покровителей рода.

Примечания

Литература 

 
 
 

Семья
Генеалогическая терминология